Lavi peut désigner :
 IAI Lavi, un avion de chasse expérimental israélien,
 Lavi, un personnage de manga japonais,
 La LAVI, Loi sur l'aide aux victimes, ou loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pénales (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI, RS 312.5) texte juridique suisse.

Patronymes 
 Daliah Lavi (1942-2017), actrice et chanteuse israélienne,
 Inbar Lavi  (1986-), actrice israélienne,
 Neta Lavi (1996-), footballeur israélien,
 Shlomo Lavi (1882-1963), écrivain israélien.

Homonymie de patronyme